Mathaba steht für:
 Mathaba News, 1999 gegründete unabhängige Nachrichtenagentur
 Mathaba International, 1982 vom libyschen Staat gegründete Organisation, um weltrevolutionäre und antiimperialistische Ziele zu fördern

Mathaba ist der Familienname folgender Personen:
 Khayelihle Mathaba, südafrikanischer König und Politiker

Siehe auch:
 Mathabane